Le elezioni comunali in Friuli-Venezia Giulia del 2016 si sono tenute il 5 giugno (con ballottaggio il 19 giugno) e il 23 ottobre (con ballottaggio il 7 novembre).

Provincia di Gorizia

Monfalcone 

Fonti: CandidatiBallottaggioListeSeggi

Provincia di Pordenone

Cordenons

Fonti: CandidatiBallottaggioListeSeggi

Pordenone 

Fonti: CandidatiBallottaggioListeSeggi

San Vito al Tagliamento 

Fonti: CandidatiBallottaggioListeSeggi

Provincia di Trieste

Trieste 

Fonti: CandidatiBallottaggioListeSeggi

Provincia di Udine

Codroipo 

Fonti: CandidatiBallottaggioListeSeggi

Friuli-Venezia Giulia
2016